Espíritu Santo est une expression espagnole signifiant « Saint-Esprit » en français ; le nom est parfois écrit, en français, sans accent tonique diacritique sur le premier « i ».

Îles nommées Espiritu Santo
 Espiritu Santo, la plus grande île des Vanuatu.
 Espíritu Santo, une île mexicaine du golfe de Californie.
 Espiritu Santo (Panama), l'une des îles de l'archipel des perles au Panama.

Autre lieux nommés Espíritu Santo
 Espíritu Santo (fort), une forteresse espagnole construite à proximiité de l'actuelle commune de Nacimiento dans la province de Biobío au Chili.
 Baie d'Espiritu Santo, au Texas, États-Unis.
 Cap d'Espíritu Santo, à la frontière entre l'Argentine et le Chili.
 Espíritu Santo (rivière), en Bolivie.
 Espíritu Santo, nom originel de la ville de Chisec, au Guatemala.

Enfin, Espíritu Santo peut aussi faire référence à :
 l'écureuil-antilope de l'île Espírito Santo (Ammospermophilus insularis), un rongeur endémique du Mexique.
 lUniversidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), une université située à  Guayaquil en Équateur.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme